Sora település Olaszországban
 Sora település Spanyolországban
 Sora folyó Szlovéniában